Miejscowości w USA:
 Bonita – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Bonita – wieś w stanie Luizjana, w parafii Morehouse

Inne znaczenia:
 Bonita – imię żeńskie